Jan Iwanowicz Szujski (zm. 1610) – podkomorzy brzeskolitewski, marszałek Sejmu I Rzeczypospolitej
 Jan Szuyski (zm. 1643) – chorąży brzeskolitewski
 Jan Konstanty Szujski – pisarz ziemski brzeskolitewski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej